Requienia es el nombre científico de dos géneros de organismos y puede referirse a:

Requienia (bivalvo), un género de moluscos fósiles de la familia Requieniidae.
Requienia (planta), un género de plantas de la familia Fabaceae.